Шишовка — посёлок сельского типа в Московской области России. Входит в городской округ Солнечногорск.

География 
Посёлок расположен в лесистой части. Рядом с посёлком протекает речка (овраг) Большая Шишовка, на которой построена плотина, образующая Шишовский пруд.

Недалеко расположены станции Октябрьской железной дороги Поваровка и Поварово и Кольцевой железной дороги Поварово-2. Близлежащие деревни — Липуниха, Берсеневка, Радумля, Радищево.

Речка Большая Шишовка и Малая Шишовка впадают в речку Шишовка, которая затем впадает в реку Радомлю Клязьминского бассейна.

Население

История 
С 1994 до 2006 гг. деревня входила в Кировский сельский округ Солнечногорского района.

С 2005 до 2019 гг. деревня включалась в Пешковское сельское поселение Солнечногорского муниципального района.

С 2019 года деревня входит в городской округ Солнечногорск, в рамках администрации которого относится с территориальному управлению Пешковское.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Солнечногорск